Pot of Gold – album dei Rainbow del 2002
 Pot of Gold – singolo di Akon del 2005
 Pot of Gold – singolo di The Game del 2011